Hallard ist der Familienname folgender Personen:

 Heinrich Hallard genannt Elliot (1620–1681), kurbrandenburger geheimer Kriegsrat und Generalmajor
 Steven Hallard (* 1965), britischer Bogenschütze